Истлапалако има више значења:

 Истлапалако (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Истлапалако (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Истлапалако (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику